HLS est un sigle qui peut désigner :
 Hue Lightness Saturation (en français, teinte saturation luminosité), un système de représentation informatique des couleurs ;
 Huntingdon Life Sciences, une entreprise spécialisée dans l'expérimentation animale ;
 HTTP Live Streaming, en informatique, un protocole de streaming basé sur le protocole HTTP ;
 High Level Structure, une structure commune des normes de management de l'ISO ;
 , une technique de programmation de circuits logiques avec des langages de plus haut niveau que les HDL ;
 Le HLS Starship est une variante du Starship spécialisé dans le transport de cargo et d'équipage vers le sol lunaire.